de afkorting voor intelligente transportsystemen
 de afkorting voor Interplanetary Transport System
 de afkorting voor Internationaal Toegankelijkheidssymbool
 de afkorting voor International Tracing Service, het archief waarin de administraties van de Duitse vernietigingskampen zijn bijeengebracht.
 de afkorting voor Identiteit, Traditie en Soevereiniteit, een fractie in het Europees Parlement
 de afkorting voor iTunes Store (iTS), de online mediadienst van computerfabrikant Apple
 de afkorting voor Indoor Trackmeeting Sotra, een atletiekwedstrijd
 ITS Nijmegen, een onderzoeksinstituut verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen